Питер Паркер (киноперсонаж):
 Питер Паркер (киноперсонаж, 2002) — персонаж трилогии «Человек-паук» Сэма Рэйми.
 Питер Паркер (киноперсонаж, 2012) — персонаж дилогии «Новый Человек-паук» Марка Уэбба.

См. также 
 Питер Паркер (Кинематографическая вселенная Marvel).